Алекса́ндр Со́болев:
 Соболев, Александр Александрович (1890 — после 1945) — советский дипломат, невозвращенец.
 Соболев, Александр Васильевич (1868—1920) — российский и советский военный деятель, генерал-майор (1916).
 
 Соболев, Александр Петрович (Алексий; 1836—1911) — епископ Русской православной церкви, епископ Вологодский и Тотемский.